Arapska osvajanja na kopnu
 Arapska osvajanja na moru
 Arapi na Jadranskom moru